Канте́н Дюпьё (; фр. произношение: ​[kɑ̃tɛ̃ dypjø]; 14 апреля 1974, Кламар) — французский музыкант, диджей, писатель и кинорежиссёр, более известный под псевдонимом Mr. Oizo (Месье Уазó (wah-zo); фр. произношение: ​[məsjø wazo]). Псевдоним является намеренным и неправильным омофоническим написанием слова «», которое означает «птица» на французском языке. Стал широко известен благодаря своему международному хиту , увидевший свет 22 марта 1999 году. В музыкальном клипе фигурирует трясущая головой под трек знаменитая кукла , созданная Кантеном и Джанет Кнехтель из .

Биография 
Кантен Дюпьё родился 14 апреля 1974 года в Кламаре, в департаменте О-де-Сен на севере центральной части Франции, в регионе Иль-де-Франс. Помимо создания электронной музыки, Кантен режиссирует и пишет сценарии ко многим своим фильмам. Впервые мир услышал его музыку, когда французский диджей и музыкант Лоран Гарнье покупал машину у отца Кантена. Тому понравились работы Дюпьё и подписал его на свой лейбл , чтобы он спродюсировал музыкальный клип к синглу Crispy Bacon 1997 года. Его первый релиз мини-альбома #1 под псевдонимом Mr. Oizo состоялся в том же году. Он наиболее известен широкой публике благодаря песне Flat Beat и её музыкальному клипу, вышедших 22 марта 1999 года на том же лейбле F Communications в качестве бонуса в его дебютном альбоме . Главный герой клипа — это желтая плюшевая кукла по имени Flat Eric, которая также играет роль в более поздних кинематографических работах Дюпьё (включая рекламу джинсов Levi’s).

Дискография

Альбомы 
  (1999)
  (2005)
 Lambs Anger (2008)
 Stade 2 (2011)
 The Church (2014)
 All Wet (2016)

Синглы и EP 
 #1 (1997)
 M-Seq (1998)
 Flat Beat (1999)
 Stunt (2004)
 Nazis (2006)
 Transsexual (2007)
 Positif (2008)
 Pourriture (2009)
 Stade 3 (2012)
 Amicalement (2013)
 Hand in The Fire (2015)
 Rythme Plat (2019)

Музыкальные клипы

Награды и номинации 
{| class=wikitable
|-
! Год !! Награда !! Название !! Категория !! Результат
|-
| rowspan=2|1999
| MTV Europe Music Awards
| rowspan=2|Исполнитель
| Лучший исполнитель (Best Male)
| 
|-
| Viva Comet Awards
| Лучшая реклама (Beste Werbung)
| 
|-
| 2000
| Billboard Music Video Awards
| «Flat Beat»
| Лучший клип нового исполнителя (танец)
| 
|-
| 2008
| Beatport Music Awards
| Исполнитель
| Лучший инди-танец / Ню-диско исполнитель
| 
|-
| rowspan=2|2016
| UK Music Video Awards
| «Hand in the Fire» (совместно с Charli XCX)
| Лучшая анимация
| 
|-
| Best Vinyl Art
| «All Wet»
| Лучшая виниловая обложка
|

Фильмография

Фильмы

Оценки фильмов 
Процент положительных рецензий профессиональных кинокритиков на Rotten Tomatoes.

Награды и номинации 
{| class=wikitable
|-
! Год!! Награда !! Название !! Категория !! Результат
|-
| 2012
| Кинофестиваль «Сандэнс»
| Неверно
| Гран-при — драма (Программа «Мировое кино»)
| 
|-
| 2014
| Венецианский кинофестиваль
| Реальность
| Венецианские горизонты — лучший фильм
|

Актёрская игра 
Квентин Дюпьё сыграл второстепенную роль в 1998 году в короткометражном десятиминутном фильме Laguerre du vide (). Режиссёром фильма является Николас Кабос (Nicolas Cabos).

Примечания

Ссылки 
 
 

Режиссёры видеоклипов Франции